Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 28. Европском првенству у атлетици у дворани 2005. одржано је 4. и 5. марта  у Мадриду (Шпанија). 

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 2002. у Бечу бранио је Мануел Мартинез из Шпаније.

Земље учеснице 
Учествовао је 21 бацач кугле из 16 земаља.

  Данска (1)
  Естонија (1)
  Италија (1)
  Молдавија (1)
  Немачка (3)
  Пољска (1)
  Румунија (1)
  Русија (2)
  Словачка (1)
  Словенија (1)
  Финска (3)
  Француска (1)
  Холандија (1)
  Чешка (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2005. години 
Осам најбољих европских бацачa кугле у дворани 2005. године до почетка првенства (3. марта 2005), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕПд 2005.

Освајачи медаља

Резултати 
Квалификације су одржане 4. марта. Квалификациона норма за 8 финалиста износила је 20,10 м /КВ, коју су пребацила 4 такмичара, а осталих 4 се квалификовала на  основу постигнутог резултата (кв).

Квалификације

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 28. Европског првенства у дворани 1970—2005.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резулати ЕП у дворани 2005. на сајту maik-richter.de
 Резултати ЕП 2005. на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 2005.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани